Autostrada Słońca (Francja)
 Autostrada Słońca (Włochy)
 Autostrada A2 (Rumunia)
 Autostrada słońca – komiks autorstwa Baru (Hervé Barulea)